Honeymoon – romanzo di Banana Yoshimoto
 Honeymoon – film del 2014 diretto da Leigh Janiak
 Honeymoon – singolo di Lana Del Rey del 2015
 Honeymoon – album di Lana Del Rey del 2015